В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1250 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1250 году

Январь 
 1 января — Оддоне ди Монферрато — кардинал-дьякон Сан-Никола-ин-Карчере (1227—1244), кардинал-епископ Порто-Санта Руфина (1244—1250)
  — граф Саарбрюккена (1245—1250), умер в седьмом крестовом походе под Эль-Мансурой

Февраль 
 2 февраля — Эрик Шепелявый — король Швеции (1222—1250)
 6 февраля — Жоффруа VI (виконт Шатодёна) — виконт Шатодёна (1218—1250), погиб в седьмом крестовом походе
 8 февраля 
 Андре III де Витре — барон де Витре (1211—1250), погиб в бою во время седьмого крестового похода в битве при Эль-Мансуре
 Уильям II Лонжеспе — английский рыцарь, командующий английскими войсками в седьмом крестовом походе, погиб в битве при Эль-Мансуре
  — египетский военачальник, командующий египетской армией и регент Египта (1250), погиб в битве при Эль-Мансуре
 9 февраля — Роберт I д’Артуа — первый граф Артуа (1237—1250), родоначальник дома д’Артуа, погиб в бою во время седьмого крестового похода в битве при Эль-Мансуре
 11 февраля 
  — исполняющий обязанности великого магистра ордена госпитальеров (1244—1250) (на время пленения Гийома де Шатонефа), погиб в бою во время седьмого крестового похода в битве при Эль-Мансуре 
 Соннак, Гийом де — Великий магистр ордена тамплиеров {1247—1250), погиб в бою во время седьмого крестового похода в битве при Эль-Мансуре
 19 февраля — Алиса из Схарбека — святая Римско-Католической Церкви, почитается как покровительница слепых и парализованных.

Апрель 
 6 апреля 
  — епископ Суассона (1245—1250), погиб в седьмом крестовом походе
 Гоше де Шатильон (сеньор де Донзи) — сеньор де Донзи и сеньор де Монмирай (1225—1250), сеньор де Монже и сеньор де Бруани (1226—1250), граф де Мортен (1241—1250), погиб в седьмом крестовом походе в битве при Фарискуре
 Гуго XI де Лузиньян Коричневый — граф де Пентьевр (по праву жены как Гуго I), граф Ангулема (какк Гуго II) (1246—1250), сеньор де Лузиньян и граф де Ла Марш (как Гуго VI) (1249—1250), погиб в седьмом крестовом походе в битве при Фарискуре

Май 
 2 мая — Туран-шах II ибн Айюб — айюбидский эмир Хисн Кайфы (1239—1249), султан Египта и эмир Дамаска (1249—1250), убит во время мятежа мамлюков
 29 мая —  — главный судья Верховного суда Англии (1236—1244)

Июнь 
 7 июня — Вислав I — князь Рюгена (1221—1250)
 18 июня — Тереза Португальская — королева-консорт Леона (1191—1194), жена Альфонсо IX
 28 июня —  — первый генеральный министр ордена францисканцев (1227—1232)	
 Капоччи, Райньеро — Кардинал-дьякон Санта-Мария-ин-Космедин (1216—1250)

Июль 
 6 июля — Пьер I Моклерк де Дрё — герцог Бретонский (1213—1237), граф Пентьевр (1230—1237), граф Ричмонд (1219—1235), родоначальник Бретонской ветви Дома де Дрё. Умер, возвращаясь из седьмого крестового похода
 25 июля — Гумберт V де Божё — коннетабль Франции (1240—1250), умер в седьмом крестовом походе

Август 
 4 августа — Гертруда фон Бабенберг — княгиня-консорт Чехии (1240—1250), жена Владислава II
 9 августа — Эрик IV Плужный Грош — король Дании (1241—`1250) с 1232 года соправитель отца, герцог Шлезвига (1216—1232), убит.

Сентябрь 
 1 сентября —  — епископ Ковентри и Личфилда (1239), епископ Норвича (1239—1242), епископ Уинчестера (1242—1250)
 25 сентября — Евфросиния Суздальская — православная святая.

Октябрь 
 4 октября — Герман Баденский — маркграф Бадена (как ГенрихVI) (1243—1250), герцог Австрии (1248—1250)
 12 октября —  — епископ Рочестера (1235—1250)

Декабрь 
 13 декабря — Фридрих II Штауфен — король Сицилии (1197—1212, 1217—1250), герцог Швабии (1212—1217), король Германии (1212—1250), император Священной Римской империи (1220—1250)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — святая римско-католической церкви. Дата смерти предположительна.
 Вардан Айгекци — армянский баснописец и проповедник
  — лорд-казначей Ирландии (1235—1250), лорд-канцлер Ирландии (1237)
 Евангелист и Перегрин Веронские — святые римско-католической церкви .
 Зюскинд из Тримберга — немецкий миннезингер еврейского происхождения
  — князь-епископ Ратцебурга (1236—1250), святой римско-католической церкви.
 Матей Нинослав — бан Боснии (1232—1250)
 Петр Губбианский — святой римско-католической церкви .
  — сеньор Куси (1241—1250), умер в седьмом крестовом походе
  — айюбидский султан Дамаска (1237, 1239—1245)
  — айюбидский эмир Йемена
 Фибоначчи — первый крупный математик средневековой Европы. Дата смерти предположительна.
  — епископ Оснабрюка (1224—1226, 1239—1250)

См. также 
 Список умерших в 1249 году
 Список умерших в 1251 году

1250